

Cinema 
 A Promise () – film del 1986 diretto da Yoshishige Yoshida.
 Una promessa (A Promise) – film del 2013 diretto da Patrice Leconte.

Musica 
 A Promise – album del 1974 di Miriam Makeba.
 A Promise – singolo del 1981 degli Echo & the Bunnymen.
 A Promise – album musicale del 2003 degli Xiu Xiu.